Tapira (Minas Gerais), município
 Tapira (Paraná), município
 Rio Tapira, curso d'água na Paraíba

Desambiguações de topônimos